Автоно́м:

 Автоном — мужское имя.
 Автоном — сторонник автономизма.
 Автономы — монеты, которые чеканились городами самостоятельно, без изображения королей.